Сергей Чеботарёв:
 Чеботарёв, Сергей Алексеевич (род. 1971) — российский политик, глава города Тамбова.
 Чеботарёв, Сергей Валерьевич (род. 19??) — российский военачальник, генерал-лейтенант.
 Чеботарёв, Сергей Викторович (род. 1969) — российский политик, министр Российской Федерации по делам Северного Кавказа.
 Чеботарёв, Сергей Юрьевич (род. 1991) — украинский футболист, полузащитник клуба «Худжанд».